Cuverville (Calvados)
 Cuverville (Eure)
 Cuverville (Seine-Maritime)
ook:
Cuverville-sur-Yères,  Seine-Maritime